Mulenga ist der Familienname folgender Personen: 

 Anita Mulenga (* 1995), sambische Fußballspielerin
 Chongo Mulenga (* 1998), sambischer Badmintonspieler
 Clement Mulenga (* 1965), sambischer Geistlicher, Bischof von Kabwe
 Clifford Mulenga (* 1987), sambischer Fußballspieler
 David Mulenga (* 2002), sambischer Leichtathlet
 Eston Mulenga (1961–1993), sambischer Fußballspieler
 Everisto Mulenga (* 1999), sambischer Boxer
 Jacob Mulenga (* 1984), sambischer Fußballspieler
 Justin Mulenga (1955–2020), sambischer Geistlicher, Bischof von Mpika
 Mutale Mulenga (* 1967), sambischer Hochspringer